Blue Horizon bezeichnet:

 Blue Horizon (Album), Jazzalbum von Vic Juris (2004)
 Blue Horizon (Film),  Dokumentarfilm von Jack McCoy (2004)
 Blue Horizon (Schiff), Fährschiff der Reederei  Reederei Blue Star Ferries
 Blue Horizon Records, britisches Blueslabel